Dioscore (ou Dioscure, Dioscoros, Dioskoros, or Dioscurus) se réfèrent à :

 Dioscore, père de sainte Barbe ().
 Dioscore I, patriarche d'Alexandrie (444-451).
 Dioscore II, patriarche d'Alexandrie (516-517).
 Dioscore (mort en 530), antipape.
 Dioscore, gouverneur byzantin d'Égypte (vers 535).
 Les Dioscures sont le nom donnés à Castor et Pollux dans la mythologie grecque.
 Durant la Première Guerre mondiale, les Dioscures désignent le duo formé à l'Oberste Heeresleitung par Erich Ludendorff et Paul von Hindenburg.

Nom théophore